Микляев — фамилия:
 Микляев, Андрей Геннадьевич (род. 1967) — советский и узбекистанский футболист, тренер.
 Микляев, Николай Иванович (1859—1912) — русский судья и общественный деятель, член III Государственной думы.
 См. также 
 Микляево — название ряда населённых пунктов в России.